Bosnië-Herzegovina
 Močioci (Šipovo), een plaats in de gemeente Šipovo in Bosnië-Herzegovina
 Močioci (Stari Grad), een plaats in de gemeente Stari Grad in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Močioci (Ivanjica), een plaats in de Servische gemeente Ivanjica